Moriolomyces är ett släkte av svampar. Moriolomyces ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Moriolomyces